Le Grand Prix moto d'Argentine 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 17 au  sur l'Autódromo Termas de Río Hondo.

C'est la douzième édition du Grand Prix moto d'Argentine et la deuxième édition sur l'Autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Source 

2015
Sport en Argentine en 2015
Sport en avril 2015
Argen